Se libraron dos batallas en Inglaterra, durante la Guerra de las Dos Rosas, cerca de la ciudad de St Albans.

 La primera batalla de St Albans fue la primera batalla de la guerra, que se llevó a cabo el 22 de mayo de 1455. 
 La segunda batalla de St Albans se libró el 22 de febrero de 1461.